Барка́лов () — російське прізвище.

Персоналії 

 Баркалов Дмитро Олексійович (1969—2001) — український спортсмен (водне поло, пейнтбол).
 Баркалов Олексій Степанович (1946—2004) — український ватерполіст.
 Баркалов Сергій Миколайович (* 1973) — російський футболіст.

Примітки 

Російські прізвища